

Горбово — присілок, Бабаєвський район, Вологодська область
 Горбово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Горбово — село, Клинський міський округ, Московська область

Див. також 
 Горбове